Ruské příjmení Kapitonov () má více nositelů:

 Dmitrij Kapitonov (* 1968), ruský běžec dlouhých tratí
 Viktor Kapitonov (1933–2005), sovětský cyklista, olympijský vítěz
 Ivan Vasiljevič Kapitonov (1915–2002), sovětský stranický činitel

Externí odkazy 
 

Ruská příjmení